Bretagne kan syfta på:

 Bretagne – en halvö och region i nordvästra Frankrike
 Bretagne, Indre – en kommun i centrala Frankrike
 Bretagne, Territoire de Belfort – en kommun i östra Frankrike